Богатырёвка — топоним:

Населённые пункты

Россия 
 Богатырёвка — село в городском округе Махачкала Дагестана.
 Богатыревка — деревня в Петровском районе Саратовской области.
 Богатырёвка — село в Бакчарском районе Томской области.

Украина 
 Богатырёвка — посёлок в  Овидиопольском районе Одесской области.
 Богатыревка — село в  Вольнянском районе  Запорожской области.

Другое 
 Богатырёвка — озеро на Камчатке в ЗАТО город Вилючинск.